The Grave of the Last Saxon; or, The Legend of the Curfew, a Poem – utwór angielskiego duchownego i poety Williama Lisle’a Bowlesa (1762–1850), opublikowany w Londynie w 1822. Utwór jest napisany wierszem białym, czyli nierymowanym dziesięciozgłoskowcem. Ma około dwóch tysięcy linijek.

"Know ye the land where the bright orange glows?" 
Oh! rather know ye not, the land, belov'd 
Of Liberty, where your brave fathers bled ? 
The land of the white cliffs, where ev'ry cot 
Whose smoke goes up in the clear morning sky, 
On the green hamlet's edge, stands as secure 
As the proud Norman castled bannered keep? 
Oh I shall the poet paint a land of slaves, 
(Albeit, that the richest colours warm 
His tablet, glowing from the master's hand,) 
And thee forget, his country thee, his home? 

Zobacz też: The Spirit of Discovery; or, the Conquest of Ocean. A Poem, in Five Books (poemat Williama Lisle’a Bowlesa).

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
Utwory poetyckie Williama Lisle’a Bowlesa
Angielskie eposy
Utwory literackie z 1822